Ce nom fut porté par:
 Alexander Macomb, Sr., (1748-1831) un commerçant et spéculateur foncier américain.
 Alexander Macomb, Jr. (1782-1841), général d'armée américain, fils du précédent.